Жаксылыков — фамилия; имеет женскую форму Жаксылыкова.
 Жаксылыков, Айбар Болатулы (род. 1997) — казахстанский футболист, нападающий.
 Жаксылыков, Жалгас Ерзатулы (род. 2001) — казахстанский футболист, защитник.
 Жаксылыков, Марат Файзулаевич (1946—2001) — заслуженный архитектор Казахстана, лауреат Госпремии КазССР.
 Жаксылыков, Руслан Фатихович (род. 1966) — казахстанский военный деятель, генерал-лейтенант, главнокомандующий Национальной Гвардией Республики Казахстан.
 Жаксылыков, Тимур Мекешевич (род. 1968) — заместитель Министра национальной экономики Республики Казахстан.